Kabardinisch bezeichnet:

 die kabardinische Sprache
 den tscherkessischen Volksstamm der Kabardiner
 die Republik Kabardino-Balkarien